Moara Nouă (rum. Neumühle) ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Moara Nouă (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Moara Nouă (Prahova), Dorf im Kreis Prahova